Калдекотт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Калдекотт, Рандольф (1846—1886) — британский художник и иллюстратор.
 Калдекотт, Эндрю (1884—1951) — британский колониальный чиновник, губернатор Гонконга, губернатор Цейлона.
 См. также 
 Медаль Калдекотта — почётная медаль Американской библиотечной ассоциации.